El término Palmarito puede referirse a las siguientes entidades geográficas:

Palmarito, aldea en el municipio de Jatibonico (provincia de Sancti Spíritus).

Palmarito Tochapan, del estado Puebla.

Palmarito, del municipio de Corozal.

Palmarito, del estado Apure.
Palmarito, del estado Mérida.
Lomas de Palmarito y la Fila Palmarito, en el estado Aragua.
 La Fila Palmarito, parte del límite oeste del parque nacional Guatopo.
Palmarito, aldea del municipio Uribante.